Ciornopillea (în ) este localitatea de reședință a comunei Ciornopillea din raionul Bilohirsk, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ciornopillea era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%), ucraineană (%) și greacă (%).

Note 

Ciornopillea, Ciornopillea
Ciornopillea, Ciornopillea, Bilohirsk
Ciornopillea, Ciornopillea, Bilohirsk, Crimeea